Янышев — русская фамилия. Известные носители:
 Янышев, Михаил Петрович (1884—1920) — участник революционных событий 1905 года.
 Янышев, Иван (Иоанн) Леонтьевич (1826—1910) — священнослужитель.
 Янышев, Санджар Фаатович (род. 1972) — русский поэт, переводчик поэзии.